Ekängen kan syfta på:

 Ekängen, Linköpings kommun – en tätort i Linköpings kommun
 Ekängen, Nacka kommun – ett område norr om Saltsjö-Duvnäs i Nacka kommun
 Ekängen, Skövde – en stadsdel nordväst om Skövde